Rieutow () – nazwa toponimów w Rosji]

 Rieutow – miasto w obwodzie moskiewskim
 Rieutow – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Rieut – rzeka w obwodzie kurskim, lewy dopływ Sejmu

Strony ujednoznaczniające